Claus Spahn – conduttore televisivo, produttore cinematografico
 George Spahn – allevatore statunitense
 Jens Spahn – politico tedesco
 Warren Spahn – giocatore di baseball statunitense